Lorentz Lorck er navnet på flere personer:

 Lorents Lorck (1806-1868) – dansk præst og politiker
 Lorentz Lorck (søofficer) (1781-1820) – dansk søofficer
 Lorentz Lorck (læge) (1840-1926) – dansk overlæge og etatsråd